Doda kan syfta på:

Doda (djur) – ett släkte av insekter

Personer
Dorota Rabczewska (1984–), en polsk sångerska och pianist med artistnamnet Doda

Geografi

Indien 

 Doda (ort), Jammu och Kashmir, 
 Doda (distrikt), Jammu och Kashmir, 

Robotskapade Indienförgreningar